Black Sabbath, Vol. 4 е четвърти студиен музикален албум на хевиметъл групата Black Sabbath, който е издаден на 25 септември 1972 г. от Vertigo Records.

Състав 
 Ози Озбърн – вокали
 Тони Айоми – китара, пиано, синтезатор
 Гийзър Бътлър – бас, синтезатор, мелотрон
 Бил Уорд – барабани, тимпани

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Албуми на Блек Сабат
Музикални албуми от 1972 година